Росси́йское генера́льное ко́нсульство в Иерусалиме — дипломатическое представительство Российской империи в Иерусалиме. Возникает в 1858 году.

История 
Согласно представления министра иностранных дел А. М. Горчакова в докладе Императору Александру II, 19 апреля 1858 года, предлагалось поручить исполнение должности русского консула в Иерусалиме агенту РОПИТа В. И. Доргобужинову. 13-14 декабря 1858 г., Император Александр II утверждает предложение Горчакова. Таким образом в декабре 1858 г. в Иерусалиме возникает Российское консульство, на первых порах состоящее из двух единиц: консула и секретаря.

В рамках инструкции, утвержденной Российским посланником в Константинополе А. П. Бутеневым, В. И. Доргобужинов был обязан осуществлять надзор за русскими паломниками, оказывая им необходимое содействие, поддерживать прямые отношения с турецкими властями и консулами других иностранных государств. Российскому консульству было предоставлено право действовать в решении практических вопросов самому, по соглашению с начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, а в случае особой необходимости обращаться непосредственно к посланнику в Константинополе. Для целей основания постоянного здания для Российского консульства в Иерусалиме, В.И Доргобужиновым был приобретен участок земли для планируемого будущего Российского Императорского консульства в старом городе Иерусалиме, недалеко от Храма Гроба Господня. Однако при освоении участка были обнаружены археологические древности и Порог Судных Врат. Ввиду этих событий место впоследствии передается в ведение Императорского православного палестинского общества, где строится Александровское подворье.

В виду сложившихся обстоятельств, участок под Российское консульство был выделен на Мейдамской площади и был построен а рамках общего строительства Русских построек на Русском подворье в центре западного Иерусалима на Мейдамской площади в период с 1859 по 1864 гг.

С 1879 года консульство в Иерусалиме возглавляется генеральными консулами, а во второй половине 1891 года статус консульства повышается до уровня Генерального Императорского Российского консульства в Иерусалиме.

Российское Императорское Генеральное консульство в Иерусалиме действует успешно до 1914 года, наиболее плодотворно и ярко в период генконсула А. Г. Яковлева (1897—1907). С 1914 года, в виду начавшейся войны, в которой Османская империя воевала с Императорской Россией, дипломаты консульства покинули помещения консульства и эвакуировались в Египет. С этого момента заканчивается Российское дипломатические присутствие в Иерусалиме. Турецкие войска занимают здание Русского консульства, а в 1917 году, британские мандатные власти над Палестиной, устраивают на территории консульства свой административный корпус.

В 1948 году, здание Русского консульства занимают израильские власти в лице различных арендаторов.

В 1964 году здание Русского генерального консульства в Иерусалиме было продано советским правительством в рамках «апельсиновой сделки». По мнению представителя Императорского православного палестинского общества П. В. Платонова, эта сделка была незаконной.

Современное положение 

На сегодняшний день здание Российского Императорского генерального консульства занимают различные отделы городского муниципалитета города Иерусалима.

Русские консулы в Иерусалиме 
 Владимир Ипполитович Доргобужинов, управляющий консульством, агент РОПИТа (август 1858—1860)
 Константин Александрович Соколов, управляющий консульством, агент РОПИТа (1860—1862†)
 Андрей Николаевич Карцов, управляющий консульством, агент РОПИТ, (1862—1867) (во время его отпуска с мая по декабрь 1864 г. консульством временно управлял секретарь консульства Т. П. Юзефович)
 Василий Фёдорович Кожевников, управляющий консульством, агент РОПИТ, (1867—1876)
 Николай Алексеевич Илларионов, управляющий консульством, агент РОПИТ, (1876—1878)
 Василий Фёдорович Кожевников, управляющий консульством, (1879—1884)
 Александр Александрович Гирс, управляющий консульством, (1884—1885)
 Дмитрий Николаевич Бухаров, управляющий консульством, (1886—1888)
 Сергей Викторович Максимов, управляющий консульством, (1888—1891)
 Сергей Васильевич Арсеньев управляющий Генконсульством, (1891—1897). (Уехал в отпуск. На время отсутствия его замещал в 1896 г. А. Ф. Круглов; 2-й драгоман Посольства в Константинополе А. Г. Яковлев (189401897))
 Александр Гаврилович Яковлев (1882 г. — третий драгоман посольства, временно управляющий Генконсульством, 1894—1895; генконсул, 1897—1907). (На период отпуска его замещали: Б.Евреинов, князь В. Г. Жуковский (1901—1903 гг.) и С.Зуев (1906 г.)
 Алексей Фёдорович Круглов управляющий Генконсульством, последний генеральный консул Российской Империи в Иерусалиме (1908—1914)

Примечания

Литература 

 Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Том. 1. Архив внешней политики Российской Империи МИД РФ. Москва «Международные отношения». 2000. ISBN 5-7133-1063-9 (т. 1)
 Н.Н. Лисовой. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем востоке в XIX — начале XX вв. Москва. Изд. «Индрик». 2006 г. 510 с. ISBN 5-85759-327-1
 А.А. Корнилов. Создание и оперативные задачи российского консульства в Иерусалиме (1858–1859 гг.) // Официальный сайт Императорского Православного Палестинского Общества

Ссылки 

 Официальный сайт Иерусалимского отделения  ИППО.
 Портал научно-просветительского Общества «Россия в красках» в Иерусалиме
 Портал «Православный поклонник на Святой Земле»

Дипломатические представительства России
Здания и сооружения Иерусалима
Достопримечательности Иерусалима
Христианство в Иерусалиме
Православие в Израиле
Религиозно-политические организации
Российские общества
Императорское православное палестинское общество